SCMT steht als Abkürzung für:
 Sistema di Controllo della Marcia del Treno, ein Zugsteuerungs- und Zugbeeinflussungssystem
 Sri Chinmoy Marathon Team, Veranstalter von Ultramarathon-Läufen, Marathonschwimmen und Triathlons
 Steinbeis Center of Management and Technology, ein Verbund von Instituten der Steinbeis-Hochschule Berlin

SCMT